Spreter ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Spreter, evangelisch-lutherischer Theologe und Reformator
 Theo Spreter von Kreudenstein (1908–1992), deutscher Kieferchirurg und Hochschullehrer in Kiel